

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Biedów – osada w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Kazanów
 Biedów – część wsi Pawłów w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów